Фединський Юрій (музикант)
 Фединський Юрій (правник)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок